Acest tabel sortabil listează toate districtele Thailandei (amphoe), cu provinciile (changwat) și regiunile din care acestea fac parte, respectiv. Districtele Bangkokului (khet, เขต) nu sunt incluse.

Vezi și
Organizarea administrativă a Thailandei
Provinciile Thailandei
Districtele Bangkokului 
Lista comunelor din Thailanda
Lista orașelor din Thailanda

 Lista